Más allá del límite puede referirse a:
 The Outer Limits (Los límites fronterizos o Los límites exteriores en inglés) (en Latinoamérica: Rumbo a lo desconocido; en España: Más allá del límite), serie de televisión de ciencia ficción estadounidense emitida en dos etapas entre 1963-1965 y 1995-2002.
 Más allá del límite, película argentina dirigida por Ezio Massa en 1995.